Kronach bezeichnet:
 Kronach, Kreisstadt des Landkreises Kronach
 Landkreis Kronach, Landkreis in Oberfranken
 Kronach (Fürth), Stadtteil von Fürth
 Kronach (Haßlach), Zufluss der Haßlach im Landkreis Kronach
 Kronach (Weißer Main), Zufluss des Weißen Mains in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach

Siehe auch:
 Kronbach